XXIII Mistrzostwa Świata Wojskowych w zapasach w 2005 rozgrywane były w dniach 15 – 21 sierpnia w Wilnie na Litwie.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2005 w zapasach
Zawody sportowe w Wilnie
2005 na Litwie
Mistrzostwa świata wojskowych w zapasach
Zapasy na Litwie